Parr kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Eide Parr
 Cyril A.E. Parr

Robotskapade auktorsförkortningar